Thomas Alexander Boyd (1898–1935), een Amerikaans schrijver
 Tom Boyd (golfer) (1888-1952), een Iers-Amerikaans golfer
 Tom Boyd (Australisch voetballer) (1965), een Australian football-speler
 Tom Boyd (Schots voetballer) (1965), een Brits voetballer (verdediger)